Le transit intestinal représente le processus par lequel les aliments migrent le long du tube digestif (de l'œsophage vers l'anus).
 Un transit est un phénomène astronomique qui se produit lorsqu'un objet céleste s'intercale entre l'observateur et un autre objet céleste.
 En astrologie, le transit est le passage d'un corps céleste sur un élément d'un thème.
 TRANSIT est un système de navigation par satellite mis en œuvre par les États-Unis d'Amérique dans les années 1960-1970, précurseur du GPS.
 Transit IP est un service de connexion très haut débit vers Internet proposé par les fournisseurs d'accès à Internet à des réseaux clients.
 Ford Transit, un fourgon utilitaire
 Camp de transit
 Zone de transit, en France
 Un billet de transit, dans les transports en commun bruxellois (STIB), un ancien titre de voyage complémentaire permettant d'emprunter un deuxième véhicule, qui a existé durant les années 1960-1980.

Arts

Cinéma 
 Transit, film israélien de  sorti en 1980 ;
 Transit, film français de Takis Candilis sorti en 1982 ;
 Transit, film franco-allemand de René Allio sorti en 1991 ;
 Transit, film néerlandais d'Eddy Terstall sorti en 1992 ;
 TRANSIT, un court métrage d'animation de  sorti en 1997 ;
 , film français de Julien Leclercq sorti en 2004 ;
 , film de  sorti en 2005 ;
  (Peregon), film russe d' sorti en 2006 ;
 Transit, film québécois de Christian de la Cortina sorti en 2008 ;
 , film américain d'Antonio Negret sorti en 2012 ;
 , film philippin de  sorti en 2013.
 Transit, film allemand de Christian Petzold sorti en 2018

Littérature

Théâtre 
 Transit, pièce de théâtre de Henry Miller produite en 1963.

Roman 
 Transit, roman d' publié en 1944 ;
 , roman de science fiction d' publié en 1964 ;
 , roman de  publié en 1992.

Musique

Groupes 
 , groupe américain emo formé à Boston (Massachusetts) ;
 , artiste hip-hop canadien.

Album 
 , album du groupe  sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Hydronyme 
 Le fleuve Transit, cours d'eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Secte 
 Transit (Ordre du Temple solaire).

Homonymie de titre